Moscow Communications Agency — российское независимое коммуникационное агентство, специализирующееся на стратегических коммуникациях и исследованиях.

Организация 
Головной офис компании находится в Москве. Агентство объединяет экспертов и специалистов в 5 странах. В 2019 году компания начинала свою деятельность как PR-агентство, работающее в сфере корпоративных коммуникаций. Агентство представляет российский бизнес на международных рынках, представляет интересы инвесторов, финансовых институтов. MCA вело значительную часть проектов связанных с московскими городскими событиями и градостроительными проектами. В 2022 году агентство сфокусировалось на отраслевых исследованиях, связанных с цифровой экономикой, рынком недвижимости, туристических рынком и ESG. Совместно с Министерством экономического развития MCA разрабатывало Стратегию развития туристической отрасли РФ, а в 2021 году открывали Египет для российского туристического рынка после пятилетнего запрета на полеты. MСA участвует в создании этических стандартов коммуникационного рынка и проводит отраслевые исследования вместе с другими участниками рынка.

Исследования 
MCA в профессиональной среде известно как агентство, которое проводит различные отраслевые исследования, значительная часть которых посвящена рынку недвижимости и девелопмента на глобальном рынке. В 2020 году рынок недвижимости на Кипре переживал самые сложные времена из-за экономических последствий пандемии и отказа от паспортной программы (CIP). MCA провело для правительства Кипра ряд исследований, где оценивались последствия данного события.  Исследование оценивало влияние пандемии на рынок недвижимости Кипра и на спрос со стороны российских институциональных и частных инвесторов. MСA совместно с Ассоциацией индустриальных парков России проводило исследование, посвященное иностранным инвестициям в индустриальные парки России и влиянию санкций на рынок коммерческой недвижимости. В 2022 году MCA провело исследование влияния пандемии и гибридного формата работы на рынок офисной недвижимости.  В 2023 году было опубликовано исследование посвященное  сегменту Property и Facility management и специфике работы управляющих компаний в условиях кризиса.

Примечания 

Консалтинговые компании